Ми́хал Ле́сняк (;  — ) — польский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Родился в Кракове. В 1937—1939 годах он был хористом и статистом краковского театра имени Юлиуша Словацкого. В моменте начала войны Польши с фашистской Германией он взят к армии, попал в плен войскам вермахта и был заключён в германский лагерь для офицеров в Мурнау-ам-Штаффельзее, где он вступил в любительский театр. После освобождения из плена в 1945 году, сдав экзамены экстерном, получил актёрский диплом. Затем был актёром театров в разных городах, выступал в «театре телевидения». Умер в Катовице.

Избранная фильмография 
  — Трудная любовь / Trudna miłość
  — Валтасаров пир / Uczta Baltazara
  — Дезертир / Dezerter
  — Крестоносцы / Krzyżacy
  — Чёрные крылья/ Czarne skrzydła
  — Жемчужина в короне / Perła w koronie
  — Честь ребёнка / Honor dziecka
  — Уленшпигель со святых гор / Sowizdrzał świętokrzyski
  — Ария для атлета / Aria dla atlety
  — Отец королевы / Ojciec królowej
  — Грешная жизнь Франциска Булы / Grzeszny żywot Franciszka Buły
  — Лимузин Даймлер-Бенц / Limuzyna Daimler-Benz
  — Война миров. Следующее столетие / Wojna światów – następne stulecie

Признание 
 1975 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Киноактёры Польши